Лопухинский переулок — название переулка в некоторых городах России.

 Лопухинский переулок — переулок в Москве
 Лопухинский переулок — название части улицы Академика Павлова в Санкт-Петербурге до 1887 года